Albert Weber est un journaliste et écrivain français né le  à Strasbourg, dans le Bas-Rhin (France).

Biographie

Carrière (1976 – 1986) 
Licencié du Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) de Strasbourg, Albert Weber effectue des stages dans divers journaux d’entreprise (1976-1977) avant de commencer sa carrière professionnelle à l’île Maurice comme journaliste à La Vie catholique où il travaille de 1977 jusqu’au printemps 1979, tout en assurant des piges régulières au quotidien Le Mauricien ainsi qu'à l'hebdomadaire Week-End. Cette année-là, il retourne en Alsace où il reste un an comme attaché aux relations publiques et responsable du journal municipal de la ville de Saverne dirigée par Adrien Zeller, tout en collaborant au mensuel Le Journal des Librairies.

En avril 1980, il retourne à l’île Maurice pour collaborer de nouveau, pendant quelques mois, au quotidien Le Mauricien ainsi qu’à l’hebdomadaire Week-End. Plus tard, en septembre 1980, il s'installe sur l’île voisine de La Réunion pour devenir journaliste au Quotidien de La Réunion où, jusqu’en 1982, il crée et dirige le supplément Télé Loisirs.

De 1982 à 1986, il devient journaliste à l'hebdomadaire Télé 7 Jours Réunion Magazine avec Daniel Vaxelaire comme rédacteur en chef. Il lance dans cette revue une chronique régulière sur les artistes des îles de l'océan Indien (La Réunion, Maurice, Mayotte, Seychelles, Comores). À cette même époque, il assure la correspondance pour la revue Afrique-Antilles Magazine publiée à Paris et devient en 1984 un collaborateur permanent du mensuel Paroles et Musique. Outre ses activités journalistiques, il devient, à La Réunion, avec Alain Courbis, attaché de presse pour plusieurs festivals de musique organisés par la MJC de Château Morange ainsi que d'un festival de cinéma.

Carrière (de 1986 à ce jour) 
En 1986, Albert Weber retourne en France et assure jusqu’en 1989 l’antenne parisienne de l’Union pour la Défense de l’Identité Réunionnaise (UDRI) tout en publiant la lettre d’information de l’Agence Nationale pour l’Insertion et la Promotion des Travailleurs d’outre-mer (ANT). Toujours à Paris, avec sa compagne d’alors, il crée la société de presse Éditions Ylang-Ylang, éditrice du mensuel Réunion Magazine destiné à la diaspora réunionnaise et dont il devient le rédacteur en chef. Pendant près d’un an (de 1986 à 1987), il est aussi pigiste pour le quotidien régional La Liberté de l'Est.

Avec Annie Darencourt, il crée la collection Mascareignes aux Éditions caribéennes fondées par Alex Roy-Camille. Par ailleurs, il continue d’être pigiste au mensuel Paroles et Musique jusqu’en 1990, année de la fermeture de ce dernier.

Deux ans plus tard, en 1992, après être retourné à La Réunion pour quelques mois (1989 - 1990) afin d’être le rédacteur en chef du mensuel Église à La Réunion (il demeurera correspondant de ce magazine jusqu’en 2005), il apprend que Fred et Mauricette Hidalgo, les créateurs de Paroles et Musique, lancent la revue trimestrielle Chorus (Les Cahiers de la chanson). Ces derniers demandent à Albert Weber d’y collaborer. Il accepte et jusqu’à la fermeture de ce trimestriel en 2009, il y publie des portraits et de chroniques de CD sur des artistes francophones d'Amérique du Nord, ainsi que divers comptes rendus de festivals et de concerts au Québec et en Acadie (Bourse Rideau, East Coast Musical Awards, Coup de Cœur Francophone, FrancoFête d'Acadie) et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Parallèlement à son travail chez Chorus (Les Cahiers de la chanson), Albert Weber publie le livre L’émigration réunionnaise en France en 1994 et participe à l’ouvrage collectif La communauté invisible, sous la direction du journaliste et poète Alain Lorraine, en 1996.

Il collabore à l'hebdomadaire Le Courrier de Nouvelle-Écosse tout en étant journaliste aux Dernières Nouvelles d’Alsace de 1990 jusqu’en 2012. Depuis 2009, il est rédacteur en chef du webmagazine www.francomag.com créé par Jean-Michel Tambourré et axé sur la culture francophone d'Amérique du Nord. En 2013, il crée le site www.planetefrancophone.fr.

Albert Weber est un passionné de lecture et de cinéma et il a réalisé des reportages sur Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le Québec et sur le Canada francophone (principalement sur l'Acadie et l'Ontario de l'est). Engagé, 

Créateur du groupe Facebook "Chanson alsacienne d'hier et d'aujourd'hui", Albert Weber publiera en 2023 chez Le Verger Éditeur, avec Jacques Schleef, un livre sur l'histoire entre scènes et coulisses du festival Summerlied (Schleef étant le fondateur du festival).

Livres 
 1994 : L’émigration réunionnaise en France (220 entretiens de 200 Réunionnais ayant quitté leur île), Éditions L’Harmattan, Paris
 1996 : La communauté invisible, Éditions Karthala, Paris

Édition 
 1988 à 1990 : Collection Mascareignes, Éditions caribéennes, Paris
 Publication de 4 livres :
 1- Au soleil des dodos, de Jean-Henri Azéma
 2- Poétique Mascarine, de Gilbert Aubry
 3- La malle Beaugendre ou la passion d’Augusta, de Ludovic de Beaugendre
 4- Némésis et autres humeurs noires, de Monique Severin

Bibliographie 
 1000 célébrités de La Réunion et 150 personnalités des îles de l’océan Indien, par Jérôme l’Archiviste, Éditions Dic’Orphie

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de www.planetefrancophone.fr

Journaliste français du XXe siècle
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en janvier 1954
Naissance à Strasbourg
Journaliste français du XXIe siècle
Élève du Centre universitaire d'enseignement du journalisme